La Coppa di Grecia di pallavolo femminile 2011-2012 è stata la 14ª edizione della coppa nazionale greca. La vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva all'Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios.

Regolamento e avvenimenti
Alla competizione hanno preso parte solo sette dei dodici club aventi diritto, ossia i club partecipanti alla massima serie del campionato greco. Si sono svolti tre turni: quarti di finale, semifinale e finale; ognuno dei quali è stato disputato in gara unica.

Partecipanti

Risultati

Tabellone

Calendario

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Pallavolo nel 2012
Coppa di Grecia (pallavolo femminile)